Muzeum Historii Torunia – jeden z pięciu oddziałów Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Lokalizacja 
Muzeum znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ulicy Łaziennej 16, w bliskim sąsiedztwie Pałacu Biskupiego, bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty oraz dawnego Kolegium Jezuickiego.

Siedziba

Historia 

W latach 1980–1989 staraniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Dom Eskenów został gruntownie wyremontowany i przystosowany do funkcji muzealnej. Muzeum, które otwarto w 1990 roku, jest poświęcone tematyce historii Torunia, stąd największą ekspozycją jest wystawa zatytułowana „Toruń i jego historia”. Pokazuje ona dzieje Torunia od okresu przedlokacyjnego, poprzez średniowiecze, czasy nowożytne, XX-lecie międzywojenne, okupację, aż do lat współczesnych. Na wystawie zobaczyć można m.in. towary, którymi handlowali toruńscy kupcy, dokumenty związane z miastem, zabytki ilustrujące życie codzienne oraz broń. Wystawę tę uzupełniają liczne multimedia, a także pokazy opracowanego w technice 3D filmu „Księga Toruń”, dzięki którym można lepiej poznać dzieje miasta. Uzupełnieniem oferty kulturalnej muzeum są wystawy czasowe dotyczące również historii Torunia.

Ekspozycje

Wystawy stałe 
 Toruń i jego historia
 Księga Toruń 3D

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Muzeum Okręgowe w Toruniu
 

Muzea w Toruniu